est un footballeur japonais né le .

Biographie

Liens externes 
 

Footballeur japonais
Joueur du JEF United Ichihara Chiba
Joueur de l'Oita Trinita
Joueur de l'Iwate Grulla Morioka
Naissance dans la préfecture de Miyagi
Naissance en avril 1973